Катарина Среботник и Ај Сугијама су освојиле турнир. У финалу су савладале Кару Блек и Лизел Хубер са 6:4, 2:6, [10:5].

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Види још 
 Отворено првенство Канаде у тенису

Спољашње везе 

  Сајт турнира

Отворено првенство Канаде у тенису 2007.